Николай Павлович Рапай (13 декабря 1928 — 20 июня 2021) — советский и украинский скульптор. Заслуженный деятель искусств Украины (1993). Член Союза художников УССР (1963).

Биография 
В 1951 году Н. Рапай окончил Одесское художественное училище, а в 1958 году — Киевский художественный институт (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Учился у таких педагогов, как М. Г. Лысенко.

В 1963 году вступил в Национальный союз художников Украины.

Избранные работы

Портреты 
 Портрет Ю. Титова (1967)
 Портрет Д. Павлычко
 Портрет М. Дерегуса
 Портрет Леся Курбаса (1987)
 Портрет Д. Лидера (1987)
 Портрет В. Саенко (1991)
 Портрет Вольфганга Амадея Моцарта (1991)

Скульптуры 
 Скульптура «Урожай» (1960)
 Скульптура «Колхозница» (1961)
 Скульптура «Ярослав Мудрый» (1996)
 Скульптура «Утро» (1998)

Памятники 
 Памятник «Евангелисты» (1996)
 Памятник Анатолию Соловьяненко (2001 г., Киев)
 Памятник Лесю Курбасу (2002 г., Киев)
 Памятник Михаилу Булгакову (2007 г., Киев)
 Памятник Шулявской республике (1985 г., Киев)

Бюсты 
 Бюст Олега Антонова
 Бюст Александра Шалимова
 Бюст Николая Глущенко

Мемориальные доски 
 Мемориальная доска Гришко Михаилу Степановичу (1981 г., Киев, ул. Крещатик, 15)
 Мемориальная доска Затонскому Владимиру Петровичу (1984 г., Киев, бул. Тараса Шевченко, 14)
 Мемориальная доска Волошину Максимилиану Александровичу (2007 г., Киев, бул. Тараса Шевченко, 22-24)
 Мемориальная доска Пастернаку Борису Леонидовичу (2008 г., Киев, ул. Чапаева, 9)
 Мемориальная доска Субботину Серафиму Ивановичу (1981 г., пр-т Академика Палладина, 32)
 Мемориальная доска Вертинскому Александру Николаевичу (1995 г., Киев, ул. Владимирская, 43)
 Мемориальная доска Стражеско Николаю Дмитриевичу (1992 г., Киев, ул. Владимирская, 48а)
 Мемориальная доска Параджанову Сергею Иосифовичу (1992 г., пр-т Победы, 1)
 Мемориальная доска Лесю Курбасу (1987 г., Киев, ул. Прорезная, 17)
 Мемориальная доска Пригаре Марии Аркадьевне (1990, Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 68)
 Аннотационная доска в честь дружбы городов-побратимов — Киева и Киото (1981, Киев, ул. Киото, 19)

Примечания

Ссылки 
 13 декабря 1928 года в селе Новоукраинка, ныне Краснодарского края, родился Николай Павлович РАПАЙ

Заслуженные деятели искусств Украины
Скульпторы Украины